Hells Gate kan syfta på:
 Hell's Gate nationalpark, en nationalpark i Kenya
 Hells Gate, Antarktis, ett sund i Antarktis